Die Halbfinals des UEFA Intertoto Cups 1995 wurden von Racing Straßburg und Girondins Bordeaux gewonnen. Diese Mannschaften konnten sich somit für den UEFA-Pokal 1995/96 qualifizieren.

Zuerst wurde in zwölf Gruppen mit jeweils fünf Teams gespielt. Der Gruppenerste und die vier besten Gruppenzweiten qualifizierten sich für die K.-o.-Runde.

Es war die erste Auflage des Intertoto Cups unter Leitung der UEFA. Erstmals konnten sich Mannschaften über den Intertoto Cup für die 1. Runde des UEFA-Pokals qualifizieren.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|}

Gruppe 9 

|}

Gruppe 10 

|}

Gruppe 11 

|}

Gruppe 12 

|}

Achtelfinale 
Die Spiele fanden am 29. Juli 1995 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Spiele fanden am 2. August 1995 statt.

|}

Halbfinale/Vorrunde UEFA-Pokal 1995/96 

Die Hinspiele fanden am 8. August, die Rückspiele am 22. August 1995 statt.

|}

Siehe auch 
 UEFA Champions League 1995/96
 Europapokal der Pokalsieger 1995/96
 UEFA-Pokal 1995/96

Weblinks 
 UI-Cup 1995 auf uefa.com
 Resultate auf RSSSF
 Resultate auf mogiel.net

UEFA Intertoto Cup
Fußballsaison 1995